Ве́тров () — распространённая русская фамилия.

Известные носители 
 
 Ветров, Андрей Леонидович (род. 1978) — российский учёный-метеоролог.
 Ветров, Борис Алексеевич (род. 1943) — актёр театра, народный артист России (1995).
 
 Ветров, Владимир Ипполитович (1932—1985) — агент французской разведки, работал в КГБ в годы холодной войны.
 Ветров, Владислав Владимирович (род. 1964) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 Ветров, Вячеслав Алексеевич (1939—2004) — советский и российский аккордеонист и композитор.
 Ветров, Геннадий Анатольевич (род. 1958) — артист эстрады, юморист, пародист.
 Ветров, Герман Геннадьевич (Епи́скоп Марке́лл; 1952—2019) — епископ Русской православной церкви; епископ Царскосельский, викарий Санкт-Петербургской епархии.
 Ветров, Георгий Степанович (1918—1997) — инженер-конструктор, д.т. н.
 Ветров, Давид Яковлевич (настоящая фамилия Фиксман; 1913—1952) — молдавский и русский поэт, прозаик и публицист.
 Ветров, Иван Дмитриевич (1905—1986) — советский государственный и военный деятель.
 Ветров, Игорь Александрович (1924—1998) — украинский актёр и кинорежиссёр, участник Великой Отечественной войны.
 Ветров, Константин Владимирович (род. 1962) — российский государственный и политический деятель.
 
 
 Ветров, Семён Петрович (1923—1977) — разведчик, ефрейтор, полный кавалер ордена Славы.
 Ветров, Сергей Геннадьевич (1953—2009) — русский музыкант, ударник, музыкальный педагог.

Составные фамилии 
 Книжник-Ветров, Иван Сергеевич (1878—1965) — русский и советский публицист, историк, библиограф, философ-анархист.



Топоним 
 Ветрова — деревня, Болховский район, Орловская область, Россия
 Ветров — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, Германия

См. также 
 Ветренко
 Ветрово